Grosshorn kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Grosshorn (Berner Alpen), berg i kantonen Bern, 
 Grosshorn (Graubünden), berg i kantonen Graubünden,